Aguacate Creek heißen folgende Fließgewässer in Belize:
 Aguacate Creek (Moho River)
 Aguacate Creek (Sittee River)